Andy Wallace (ur. 1947), amerykański producent muzyczny
 Andy Wallace (ur. 1961), brytyjski kierowca wyścigowy